Усилитель Radiotehnika y-101 выпускался с 1983 года заводом Radiotehnika RRR

Предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, тюнеров, звуковых карт компьютеров и других источников.Усилитель имеет электронный коммутатор входов, раздельные по каналам электронные индикаторы выходной мощности, устройство для защиты выходных каскадов при КЗ в нагрузке; предусмотрена и защита громкоговорителей от возможного попадания на них постоянной составляющей напряжения при неисправностях усилителя, а также защита транзисторов выходного каскада от перегрева.Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса Радиотехника 101-стерео.

Технические характеристики 
 Диапазон воспроизводимых частот: 20 — 20000 Гц

 Номинальная выходная мощность: 20 Вт- 4 Ом

 Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3 %

 Номинальная потребляемая мощность с сети: 80 Вт

 Размеры усилителя : 430х375х90 мм.

 Масса: 9 кг

Примечания 

Электроакустическое оборудование СССР
Усилители (электроника)